Matongé ou parfois Matonge :
 Matonge, quartier d'Ixelles en région bruxelloise, en Belgique.
 Matonge, quartier de Kalamu à Kinshasa en République démocratique du Congo.